Wormbs ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wormbs (≈1611–1697), Generalvikar des Bistums Köln
 Valentin Wormbs (* 1960), deutscher Künstler und Fotograf, Professor für Image-Design an der Hochschule Konstanz
 Brigitte Wormbs (* 1937), deutsche Gartenarchitektin und Autorin